Охлобыстин — русская фамилия; имеет женскую форму Охлобыстина. Известные носители:
 Охлобыстин, Иван Иванович (род. 1966) — советский российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель. 
 Охлобыстина, Оксана Владимировна (до замужества Арбузова; род. 1973) — советская и российская киноактриса, сценарист.